Кутєпов — російське прізвище. що походить від тюркського Кутєп — «коротконогий».

Відомі носії
 Кутєпов Богдан Володимирович — український журналіст-рослідувач, шоумен, телеведучий, баяніст.
 Кутєпов Ілля Олегович — російський футболіст, центральний захисник.
 Кутєпов Ігор Миколайович — український футболіст, воротар.

Див. також 
 Кутєпова
тюркські прізвища
російські прізвища